Rettungszentrum bezeichnet verkürzt
 Kommandoeinheiten des Kommando Schnelle Einsatzkräfte Sanitätsdienst
 Gebäude, in denen (meist mehrere) Hilfsorganisationen untergebracht sind, siehe Katastrophenschutzzentrum